Dölle ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Dölle (1947–2012), niederländischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Ernst August Dölle (1898–1972), fiktive Person?
 Hans Dölle (1893–1980), deutscher Jurist
 Isabelle Dölle (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Johann Heinrich Dölle (1772–1826), deutscher Pädagoge und Rektor
 Jürgen Dölle (* 1968), deutscher Basketballspieler 
 Maren Dölle (* 1981), deutsche Basketballspielerin
 Robert Dölle (* 1971), deutscher Schauspieler
 Walter Bäz-Dölle (* 1935), deutscher Kunstglasbläser und Glaskünstler
 Wolfgang Dölle (1923–2008), deutscher Internist und Hochschullehrer

Dölle ist ein Gewässername:
 Dölle (Scharbach), rechter Zufluss des Scharbachs (zum Hammelbach, zum Ulfenbach) in Scharbach, Gemeinde Grasellenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch: 
 Doelle
 Toelle